Plusieurs églises en France ont été nommées église Notre-Dame-d’Espérance ou église Notre-Dame-de-l’Espérance :
 l’église Notre-Dame-d’Espérance de Cannes ;
 l’église Notre-Dame-d’Espérance de Castres ;
 l’église Notre-Dame-d’Espérance de Gap ;
 l’église Notre-Dame-de-l’Espérance d’Ivry-sur-Seine ;
 la collégiale Notre-Dame-d’Espérance de Montbrison ;
 l’église Notre-Dame-d’Espérance de Paris ;
 l’église Notre-Dame-d’Espérance de Villemomble.

Voir aussi